Noyal ist der Name oder Namensbestandteil folgender französischer Gemeinden:
 Noyal, Département Côtes-d'Armor
 Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Département Ille-et-Vilaine
 Noyal-Muzillac, Département Morbihan
 Noyal-Pontivy, Département Morbihan
 Noyal-sous-Bazouges, Département Ille-et-Vilaine
 Noyal-sur-Brutz, Département Loire-Atlantique
 Noyal-sur-Vilaine, Département Ille-et-Vilaine